A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5. számú országgyűlési egyéni választókerület egyike annak a 106 választókerületnek, amelyre a 2011. évi CCIII. törvény Magyarország területét felosztja, és amelyben a választópolgárok egy-egy országgyűlési képviselőt választhatnak. A választókerület nevének szabványos rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK. Székhelye: Sátoraljaújhely

Területe 
A választókerület az alábbi településeket foglalja magába:

Országgyűlési képviselője 
A választókerület országgyűlési képviselője Hörcsik Richárd (Fidesz-KDNP)

Országgyűlési választások

2014 

A 2014-es országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak (eredmény, csökkenő sorrendben):
Hörcsik Richárd	- FIDESZ-KDNP, 19 932 szavazat, (45,52 %)
Pasztorniczky István - JOBBIK, 11 561 szavazat, (26,4 %)
Vécsi István - MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP, 9 566	szavazat, (21,85 %)
Tóth István - LMP, 1 045 szavazat, (2,39 %)
Lakatos Tibor - MCP, 490 szavazat, (1,12 %)
Horváth András - SZOCIÁLDEMOKRATÁK, 260	szavazat, (0,59 %)
Horváth Krisztián - JESZ, 170 szavazat, (0,39 %)
Mizsik Diána - FKGP	161	szavazat, (0,37 %)
Orsovai János - A HAZA NEM ELADÓ, 153 szavazat, (0,35 %)
Pázmándi János - SMS, 147 szavazat, (0,34 %)
Mata Szabolcsné - EGYÜTT 2014, 88 szavazat, (0,2 %)
Mata Szilárd - A VÁLASZ, 84 szavazat, (0,19 %)
Gervai Valter - ÖP, 66 szavazat, (0,15 %)
Mata Szabolcs - ÚMP, 27 szavazat, (0,06 %)
Laczkó Gyula - EU.ROM, 23szavazat, (0,05 %)
Musa Károly Rudolf - ÚDP, 15 szavazat, (0,03 %)
Bancsók Zsolt - MACSEP, 0 szavazat, (0,0 %)

2018 
Balázsné Horváth Szandra (JÓ ÚT MPP )
Balogh Marianna (ERP )
Beke Tibor (SZEM PÁRT )
Budai Gábor Zoltán (MCP )
Dancsó János Tamás (IMA )
Galyas Dorina (KÖSSZ )
Galyas Róbert (MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT )
Győrfi Zoltán (FITIP )
Horváth András (IRÁNYTŰ )
Horváth Dániel (NEMZET ÉS BÉKE )
Horváth Dezső (MUNKÁSPÁRT )
Horváth Jenő (EU.ROM )
Dr.Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP )
Juhász László (ÖSSZEFOGÁS PÁRT )
Kindrusz-Zsiros Viktória (CSP )
Köteles László (LMP )
Melegh Károly (FKGP )
Mihály Viktória (MEDETE PÁRT )
Mikola Gergely (JOBBIK )
Nótár Zoltán (MISZEP )
Pataky Klaudia (SEM )
Pencz András Soma (MOMENTUM )
Szabó Mihály (EGYÜTT )
Székely Ferenc (MIÉP )
Szemán Miklós (EMMO )
Taksásné Nagy Zsuzsanna (KÖZÖS NEVEZŐ )
Ulicsni Bianka (KPP )
Zádori Péter (TENNI AKARÁS MOZGALOM )
Zaveczki Tibor (DK )

Demográfiai profilja 
2011-es adatok szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5. sz. választókerületben  ember él; közülük  felnőtt,  férfi és  nő. A lakosok közül  diplomás,  érettségizett és  végezte el az általános iskolát.

Jegyzetek

Források 

Országgyűlési egyéni választókerületek
Borsod-Abaúj-Zemplén megye